Eol kan verwijzen naar:

 Eöl, een personage uit het boek De Silmarillion van J.R.R. Tolkien
 Eol Çashku, een Turkse filmregisseur
 Eol Sha, een fictieve planeet in het Star Wars-universum

EOL kan verwijzen naar:
 Encyclopedia of Life, een online soortenbank
 End of life, een Engelse term voor producten (vooral computersoftware en - hardware) die niet meer geproduceerd of ondersteund worden door de producent
 End of line, een computerkarakter die het einde van een regel aangeeft (zie ook Carriage Return en Line feed)
 Ex Oriente Lux, een Nederlands/Belgische Egyptologische vereniging
 Empire Online, een Britse investeringsmaatschappij genoteerd aan de London Stock Exchange met het symbool EOL
 Earth Observing Laboratory, een laboratorium van het Amerikaanse National Center for Atmospheric Research

EoL kan verwijzen naar:
 Elements of Life, een album van Tiësto

Zie ook
 Eole
 Aeolisch
 AOL